Het voetbalseizoen 2017/18 van de Hoofdklasse was het 44e seizoen van deze competitie voor zondagteams en het 22e seizoen van deze competitie voor zaterdagteams. De Hoofdklasse was dit seizoen het vijfde niveau in het Nederlandse voetbal en het derde amateurniveau. De Hoofdklasse bestond dit seizoen uit vier competities van elk 16 teams.

Het seizoen ging van start op 2 en 3 september 2017 en de laatste speelronde was op 26 en 27 mei 2018. VV Noordwijk en VV Eemdijk werden kampioen in respectievelijk de zaterdag Hoofdklasse A en B. VV SJC en SV OSS '20 werden kampioen in respectievelijk de zondag Hoofdklasse A en B.

Opzet en promotie/degradatieregels 
Dit seizoen bestaat net als vorig seizoen de Hoofdklasse uit twee zaterdag- en twee zondagcompetities. Het aantal clubs dat uitkomt in elke competitie is 16 clubs per competitie.

De kampioenen van elke competitie zullen direct promoveren. Daarnaast spelen de (vervangende) periodekampioenen samen met de nummers 15 en 16 van de Derde divisie om twee plaatsen in de Derde divisie.
De nummers 15 en 16 van elke Hoofdklassecompetitie degraderen rechtstreeks naar de Eerste klasse. De nummers 13 en 14 zullen nacompetitie spelen met de periodekampioenen uit de Eerste klasse.

Zaterdag Hoofdklasse A

Teams

Ranglijst

Eindstand

Legenda

1a Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
1b Plaatsvervangende winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Uitslagen

Topscorers

Zaterdag Hoofdklasse B

Teams

Ranglijst

Eindstand

Legenda

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2a Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
2b Plaatsvervangende winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Uitslagen

* De wedstrijd tussen AZSV en SV Huizen werd op zaterdag 18 november in de 12e minuut gestaakt, nadat een grensrechter ten val was gekomen en per ambulance moest worden afgevoerd. Wegens de lange oponthoud van de wedstrijd en te beperkte aanwezigheid van licht werd besloten om de wedstrijd te staken. De wedstrijd werd op donderdag 10 mei (Hemelvaartsdag) in zijn geheel over gespeeld.

Topscorers

Zondag Hoofdklasse A

Teams

Ranglijst

Eindstand

Legenda

1a Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
1b Plaatsvervangende winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2 Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Uitslagen

Zondag Hoofdklasse B

Teams

Ranglijst

Eindstand

Legenda

1 Winnaar eerste periodetitel (wedstrijd 1-10)
2a Winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
2b Plaatsvervangende winnaar tweede periodetitel (wedstrijd 11-20)
3 Winnaar derde periodetitel (wedstrijd 21-30)

Uitslagen

 De wedstrijd SV Meerssen - RKSV Groene Ster werd op zondag 11 maart 2018 bij een 0-1 stand door de scheidsrechter tijdens de rust gestaakt omdat deze zich bedreigd voelde. De tweede helft werd op woensdag 9 mei 2018 gespeeld.

Play-offs om promotie/degradatie Derde divisie/Hoofdklasse

Hoofdklasse Nederland
Nederlands competitievoetbal 2017/18